XII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Вальядолиде, Испания с 10 по 13 октября 1985 года. Было разыграно шесть комплектов медалей: пять в индивидуальной программе (многоборье, скакалка, мяч, булавы, лента) и один в групповых упражнениях.

Страны-участники 
Спортсменки представляли следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, КНР, Куба, КНДР, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, СССР, США, СФРЮ, Швеция, Швейцария, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, ЧССР, Южная Корея, Япония.

Спортсменки, выступавшие в индивидуальном зачёте

Команды стран, участвовавшие в групповых упражнениях

Результаты соревнований

Таблица медалей

Финал

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье

Предварительные соревнования

Финал

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Октябрь 1985 года
Спортивные соревнования в Вальядолиде
Международные соревнования по гимнастике в Испании